Příjmení Leach nese více různých osobností:

 Bernard Leach (1887–1979) – britský keramik
 Edmund Ronald Leach (1910–1989) – britský antropolog
 William Elford Leach (1790–1836) – anglický zoolog a biolog